Tony Evangelista ist der Name folgender Personen:

* Tony Evangelista (Schiedsrichter) (* 1945), kanadischer Fußballschiedsrichter
 Tony Evangelista (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler